Rinuccini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Rinuccini (1592–1653), apostolischer Nuntius in Irland
 Giovanni Rinuccini (1743–1801), italienischer Kardinal
 Ottavio Rinuccini (1562–1621), italienischer Dichter und Librettist